Welsh (gallese in inglese) può riferirsi a:

Persone
Freddie Welsh – pugile gallese
Irvine Welsh – scrittore e drammaturgo scozzese
John Welsh – attore irlandese
John Welsh – calciatore inglese
Kenneth Welsh – attore canadese
Louise Welsh – scrittrice e romanziera britannica
Matt Welsh – nuotatore australiano
Mikey Welsh – bassista statunitense
Pat Welsh – attrice statunitense
Robin Welsh – giocatore di curling britannico
Sean Welsh – calciatore scozzese
Thomas Welsh – cestista statunitense
William Welsh – attore statunitense

Altro
London Welsh RFC – club di rugby inglese
Welsh rarebit – piatto tipico del Galles
Welsh – comune della Louisiana, Stati Uniti d'America
Welsh Office – dipartimento del governo britannico